North Cherry Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Cherry Street Historic District (Kernersville, North Carolina), ID-Nr. 88000118
 North Cherry Street Historic District (Winston-Salem, North Carolina), ID-Nr. 04001394